Karel Vojáček je jméno více osobností:

 Karel Vojáček (lékárník) (1848–1899) – moravský lékárník, politik a starosta Prostějova
 Karel Vojáček (právník) (1855–1935) – právník, státní úředník, okresní hejtman v Žamberku
 Karel Vojáček (diplomat) (1917–1983) – československý politik a velvyslanec v Polsku
 Karel Vojáček (fotbalista) (* 1947) – český fotbalista